Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года в группе G длился с 2 сентября 2006 по 21 ноября 2007. В группе G соревновались семь сборных: Румыния, Нидерланды, Болгария, Беларусь, Албания, Словения и Люксембург.

Итоговая таблица

Результаты матчей 
Расписание матчей определено 25 февраля 2006 года в Амстердаме.
<div id="Belarus v Albania">

<div id="Romania v Bulgaria">

<div id="Luxembourg v Netherlands">

<div id="Bulgaria v Slovenia">

<div id="Albania v Romania">

<div id="Netherlands v Belarus">

<div id="Romania v Belarus">

<div id="Bulgaria v Netherlands">

<div id="Slovenia v Luxembourg">

<div id="Belarus v Slovenia">

<div id="Luxembourg v Bulgaria">

<div id="Netherlands v Albania">

<div id="Luxembourg v Belarus">

<div id="Albania v Slovenia">

<div id="Netherlands v Romania">

<div id="Bulgaria v Albania">

<div id="Romania v Luxembourg">

<div id="Slovenia v Netherlands">

<div id="Albania v Luxembourg">

<div id="Slovenia v Romania">

<div id="Belarus v Bulgaria">

<div id="Bulgaria v Belarus">

<div id="Luxembourg v Albania">

<div id="Romania v Slovenia">

<div id="Luxembourg v Slovenia">

<div id="Belarus v Romania">

<div id="Netherlands v Bulgaria">

<div id="Bulgaria v Luxembourg">

<div id="Slovenia v Belarus">

<div id="Albania v Netherlands">

<div id="Belarus v Luxembourg">

<div id="Romania v Netherlands">

<div id="Slovenia v Albania">

<div id="Luxembourg v Romania">

<div id="Netherlands v Slovenia">

<div id="Albania v Bulgaria">

<div id="Bulgaria v Romania">

<div id="Albania v Belarus">

<div id="Netherlands v Luxembourg">

<div id="Romania v Albania">

<div id="Belarus v Netherlands">

<div id="Slovenia v Bulgaria">

Бомбардиры 
6 голов
  Адриан Муту
  Димитар Бербатов
  Мартин Петров
5 голов
  Эдмонд Капллани
  Киприан Марика
4 гола
  Николае Дикэ
  Клемен Лаврич
  Максим Ромащенко
  Робин ван Перси

Ссылки 
 Результаты на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2008